Рижаков — російське прізвище.

Відомі носії 
 Рижаков Олександр Петрович (. 1962) — професор права, заслужений працівник вищої школи Росії.
 Рижаков Валерій Миколайович (1945-2015) — радянський актор театру і кіно, заслужений артист РРФСР.
 Рижаков Варлаам (Вадим) Степанович (1929-2005) — радянський і російський дитячий письменник.
 Рижаков Василь Омелянович (1916-1945) — артилерист, Герой Радянського Союзу.
 Рижаков Віктор Анатолійович (. 1960) — російський режисер і сценарист, актор, педагог.
 Рижаков Дмитро Іванович (1927-2018) — радянський і російський учений-патофізіолог і педагог, доктор медичних наук, професор.
 Рижаков Михайло Вікторович (. 1948) — доктор педагогічних наук, академік РАО.
 Рижаков Павло Васильович (1907-1956) — повний кавалер ордена Слави.

Примітки

Див. також 
 Рижков
 Рижаково
 Риженко